Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytuł mistrzowski obronił Amerykanin Ashton Eaton.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 8075 pkt. (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty poszczególnych konkurencji

Bieg na 100 metrów

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

Bieg na 400 metrów

Bieg na 110 metrów przez płotki

Rzut dyskiem

Skok o tyczce

Rzut oszczepem

1500 metrów

Wyniki końcowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dziesięciobój mężczyzn